Marie Klotilda Savojská (Ludovica Teresa Maria Clotilde; 2. března 1843, Turín – 25. června 1911, Moncalieri) byla italská princezna a manželka prince Napoleona Josefa Bonaparteho.

Rodina 
Narodila se jako nejstarší z osmi děti sardinského krále Viktora Emanuela II. a jeho první manželky a sestřenice velkovévodkyně Adelheid Rakouské. Později se její otec stal králem Itálie.

Její prarodiče z otcovy strany byly Karel Albert Sardinský a Marie Tereza Toskánská.

Její prarodiče z matčiny strany byly arcivévoda Rainer Josef Habsbursko-Lotrinský a Alžběta Savojská. Rainer byl mladším synem císaře Leopolda II.

Manželství a děti 
Dne 30. ledna 1859 se v Turíně provdala za prince Napoleona Josefa Bonaparteho. Spolu měli 3 děti:
 1. Napoleon Viktor Bonaparte (18. 7. 1862 Paříž – 3. 5. 1926 Brusel), 4. kníže z Montfortu, princ Napoléon
 ⚭ 1910 Klementina Belgická (30. 7. 1872 Brusel – 8. 3. 1955 Nice), rodem belgická princezna
 2. Ludvík Bonaparte (16. 7. 1864 Meudon – 14. 10. 1932 Prangins), generálporučík ruské armády, guvernér provincie Jerevan, zemřel svobodný a bezdětný
 3. Marie Leticie Bonaparte (20. 11. 1866 Paříž – 25. 10. 1926 Moncalieri)
 ⚭ 1888 Amadeus I. Španělský (30. 5. 1845 Turín – 18. 1. 1890 tamtéž), vévoda z Aosty, španělský králv letech 1870–1873

Tituly a oslovení 
 2. března 1843 - 30. ledna 1859: Její královská Výsost princezna Marie Klotilda Savojská
 30. ledna 1859 - 25. června 1911: Její císařská a královská Výsost princezna Marie Klotilda Bonaparte

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Savojští
Italské princezny
Bonapartové
Savojské princezny
Pohřbení v bazilice Superga
Narození 2. března
Narození v roce 1843
Úmrtí 25. června
Úmrtí v roce 1911
Narození v Turíně